

Droit 
 Convention, un accord de volonté conclu entre des personnes pour créer, modifier, éteindre, ou transférer des obligations. Un contrat est une convention qui crée des obligations. La convention est le genre et le contrat est l'espèce, même si dans le langage courant les deux termes sont utilisés de manière interchangeable. 
 Convention européenne des droits de l'homme
 Convention internationale
 Convention sur l'avenir de l'Europe
 Convention collective
 Convention de Management fees

Histoire

 La Convention nationale, ou « Convention », est une assemblée élue qui dura de 1792 à 1795 pendant la Révolution française (1789-1799)  : 
Convention girondine, la première période de la Convention, du  au , qui succéda à l’Assemblée législative (1791-1792) ;
 Convention montagnarde, la deuxième période de la Convention, du  au  ;
 Convention thermidorienne, la troisième période de la Convention, du  au , qui prit fin avec le Directoire (1795-1799).

Politique 
 Convention, un rassemblement politique, en particulier le congrès d'un parti politique.
 Convention de Philadelphie

Sciences et techniques
 Convention, en mathématique, un choix destiné à faciliter la compréhension de certains concepts ou à en étendre d'autres au-delà de leur définition première.
 En électricité, les conventions générateur et récepteur précisent, pour un dipôle donné, les sens relatifs des flèches de tension et d'intensité.

Médecine
 Une Convention médicale est un ensemble de textes qui régit les liens entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.

Economie
 Convention, dans le cadre des marchés financiers, croyance partagée par les acteurs du marché.

Loisirs 
 Convention de fans, un rassemblement périodique des membres d'une association, organisé sous forme de salon, sur un thème :
 Convention de jonglerie, un rassemblement de jongleurs (voir aussi Convention européenne de jonglerie, la plus importante convention de jonglerie)
 Convention d'anime, rassemblement axé sur les anime, les mangas et la culture japonaise et asiatique.
 Games Convention, événement vidéoludique annuel.
 Convention nationale française de science-fiction : rencontre annuelle de fans de science-fiction français et francophones.

Autres 
 Convention, une règle de comportement qui est implicite et n'a pas d'auteur connu.
 Convention d'escrime.
 Conventions pour la composition d'études d'échecs.

Toponymes 
 Convention, une station de métro de Paris, sur la ligne 12, qui tire son nom de la rue éponyme.